Яновер — еврейская фамилия. Известные носители:
 Яновер, Азриэл Мордкович (1875—1938) — еврейский поэт, драматург, педагог.
 Яновер, Давид Захарович (1905—1972) — деятель советского кинематографа, сын А. М. Яновера.